Valassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valsörarna, öar, Österbotten, 
 Valassaari (ö i Finland), Norra Österbotten, Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar